Gutkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Siemiątkowo 
 Gutkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Jonkowo
 Gutkowo – dzielnica Olsztyna

 Gutkowo – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku w województwie warszawskim
 Gutkowo – gromada

 Zobacz też
 Dekanat Olsztyn III - Gutkowo
 Gutków
 Olsztyn Gutkowo